Trichodiscula är ett släkte av svampar. Trichodiscula ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Trichodiscula